Filocles (almirall), almirall atenenc.
 Filocles (militar), oficial militar de Filip V de Macedònia
 Filocles el Vell, poeta tràgic grec 
 Filocles (poeta), poeta tràgic grec
 Filocles d'Atenes, arquitecte atenenc